Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Montboissier » :
 
 un premier régiment de Montboissier renommé régiment de La Tour d’Auvergne en 1745 ;
 un second régiment de Montboissier qui deviendra le régiment d'Aunis.

Homonymie d'unités militaires